Plaats in Indonesië
 Ulee Blang (Bubon), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Ulee Blang (Idi Rayeuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ulee Blang (Jeunieb), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Ulee Blang (Julok), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Ulee Blang (Nisam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Blang (Pirak Timu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh